Armadillo kan syfta på:

 Armadillo (film) – en dansk dokumentärfilm från 2010
Armadillo (däggdjur) – oftast kallad bältdjur eller bälta
Armadillo (kräftdjur) – ett släkte av kräftdjur

Geografi

Mexiko 

 Armadillo, Mexiko, ort, Sinaloa, Mazatlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar